Delasalle steht für:
 (3002) Delasalle, ein Asteroid des Hauptgürtels

Delasalle ist der Familienname folgender Personen:
 Angèle Delasalle (1867–1939), französische Malerin

Siehe auch:
 La Salle
 Lasalle